Höllenberg steht für:

 Höllenberg (Freiamt), Zinken der Gemeinde Freiamt (Schwarzwald) im Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

Höllenberg ist der Name folgender Berge und Erhebungen

in Österreich:

 Höllenberg (Gurktaler Alpen) (1772 m), bei Patergassen, Bezirk Feldkirchen, Kärnten

in Deutschland:
 Höllenberg (Abteiland) (709 m), bei Freyung, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Höllenberg (Falkensteiner Vorwald) (580 m), bei Haselbach (Niederbayern), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Höllenberg (Wasgau) (455,2 m), im Wasgau (Pfälzerwald) bei Spirkelbach, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Höllenberg (Kohlberg) (450 m), bei Kohlberg (Oberpfalz), Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Höllenberg (Mainviereck) (397 m), bei Heimbuchenthal, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Höllenberg (Dürrhennersdorf) (347,1 m), im Lausitzer Bergland bei Dürrhennersdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Höllenberg (Heidesheim) (207 m), im Rheinhessischen Hügelland bei Heidesheim am Rhein, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Höllenberg (Seppensen) (101 m), in der Lüneburger Heide bei Holm-Seppensen, Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Höllenberg (Nordheide) (93 m), in der nördlichen Lüneburger Heide (Luheheide) bei Toppenstedt, Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Höllenberg (Südheide) (93 m), in der südwestlichen Lüneburger Heide bei Behningen, Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 Höllenberg (Saalow) (69,5 m), bei Saalow, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg

in Polen:
 Höllenberg (Węgorzyno) (133 m), bei Węgorzyno (Wangerin), am Jezioro Węgorzy (Wangeriner See), Woiwodschaft Westpommern
 Höllenberg (Stary Kraków) (35 m), bei Stary Kraków (Alt Krakow), Woiwodschaft Westpommern
  Höllenberg, deutscher Name des Piekielna Góra (357 m), in Polanica-Zdrój, Woiwodschaft Niederschlesien, Powiat Kłodzki

in Tschechien:
 Höllenberg, deutscher Name des Peklo (649 m), bei Labe (Jindřichov) (Elbe), Bezirk Šumperk
 Höllenberg, deutscher Name des Pekelný vrch (631 m), bei Dvorce u Bruntálu (Hof), Bezirk Bruntál

Siehe auch:
 Hollenberg